Thomas Birch peut désigner :
 Thomas Birch (1779-1851), un peintre de marines américain ;
 Thomas Birch (1705-1766), un historien et théologien britannique.